Giovanni Migliorati – cardinale italiano
 Giovanni Migliorati – missionario e vescovo cattolico italiano
 Giovanni Antonio Migliorati – politico italiano